Sogno d'un valzer (Ein Walzertraum) – operetta di Oscar Straus
 Ein Walzertraum – cortometraggio austriaco del 1907
 Sogno d'un valzer (Ein Walzertraum) – film del 1925 diretto da Ludwig Berger
 Ein Walzertraum – film del 1969 diretto da Fred Kraus